Ремі́з ( — «вручення», «передача», «доставка», «знижка»):
 Ремі́з — сплата грошей виписуванням переказного векселя на одержувача.
 Ремі́з — у фехтуванні — попереджувальний укол, удар.
 Ремі́з — у деяких картярських іграх — недобір встановленого числа ставок.
 Ремі́з — те ж саме, що й реміза (лісівництво).

Див. також 
 Ремез (Remiz pendulinus) — птах ряду горобцеподібних.
 Реміза — інший варіант адаптації , багатозначний термін.

Джерела 
 Словник іншомовних слів. За редакцією О. С. Мельничука. Головна редакція Української радянської енциклопедії. Київ — 1977.

Вексель
Фехтування
Азартні ігри